Борис Юрков: Юрков, Борис Павлович (1921—2012) — генерал-лейтенант.
 Юрков, Борис Николаевич (1940—2000) — учёный-правовед.